Вершино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вершино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Вершино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

См. также 
 Вершино-Биджа
 Вершино-Дарасунский
 Вершино-Каменка